Jméno a příjmení Miloslav Pospíšil má více nositelů:

 Miloslav Pospíšil (1918–1951) – účastník protikomunistického odboje
 Miloslav Pospíšil (lední hokejista) (1926–2000) – československý hokejista
 Miloslav Pospíšil (operní dramaturg) (* 1947) – český operní dramaturg, pedagog zpěvu a hudební publicista

Související články  
 Pospíšil – příjmení